Division One (1929/1930) – był to 40. sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 10 sierpnia 1929, a zakończył się 30 kwietnia 1930. Brało w niej udział 20 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytuł mistrzowski obroniło Rangers, dla którego był to 18. tytuł mistrzowski w historii klubu. Tytuł króla strzelców zdobył Benny Yorston, który strzelił 38 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 20 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 38 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Bibliografia 
 Tabela końcowa 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji
1929 w piłce nożnej
1930 w piłce nożnej